— японское издательство, выпускающее литературные журналы, бизнес-журналы, издания развлекательной тематики и мангу (японские комиксы). Компания возникла в мае 1993 года. Её возглавляет .

Журналы 
 GINGER (, дзиндзя:) — женский журнал о моде
 GOETHE (, гэ: тэ) — мужской журнал о бизнесе
 papyrus (, папирусу) — литературный журнал
 Comic Birz (, комикку ба: дзу) — ежемесячный журнал манги
 Web Comic GENZO ()

Ссылки 
 Официальный сайт 
  
  
  

Издательства, основанные в 1993 году
Издатели манги
Издательства Японии
Компании Токио